Thales Defense Armement – Divisione della Thales la cui attività principale è la produzione di armi e munizioni.

Codici 
 tda – codice ISO 639-3 della lingua tagdal